Mark Allen (1958–) triatlonista, ironman
 Mark Allen (1986–) északír sznúkerjátékos